

Pessoas
Luis Carlos Tejada Hansell

Localidades
Hansell (Iowa)

Desambiguação